Прави́тельство Фрейсине́ () — французский кабинет министров периода Третьей республики во главе с Шарлем Фрейсине:

 правительство Фрейсине (1) — с 28 декабря 1879 по 19 сентября 1880 года;
 правительство Фрейсине (2) — с 30 января по 29 июля 1882;
 правительство Фрейсине (3) — с 7 января по 3 декабря 1886;
 правительство Фрейсине (4) — с 17 марта 1890 по 18 февраля 1892.

Правительство Франции